Аранча Санчез Викарио је освојила турнир. У финалу је победила Штефи Граф са 1:6, 7:6, 6:4.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство САД у тенису 1994.
Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису — жене појединачно